Oostenrijk
Loosdorf (Melk), of Loosdorf bei Melk, een gemeente in het oosten van district Melk, in het westen van Neder-Oostenrijk
een plaats binnen deze gemeente
Loosdorf (Fallbach), een plaats in de gemeente Fallbach, ook wel aangeduid als Loosdorf bei Staatz, district Mistelbach, in het noordoosten van Neder-Oostenrijk
Kasteel Loosdorf, een kasteel in deze plaats

Tsjechië
Ludvíkovice, Duits: Loosdorf of Losdorf, een gemeente in het district Děčín in het noorden van Tsjechië